Reijo Mikkolainen, né le  à Pirkkala en Finlande, est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace qui évolue en position d'ailier droit.

Biographie

Carrière 
En 2005, il est élu au temple de la renommée du hockey finlandais et devient le  numéro 165.

Carrière en club

Carrière internationale

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1983-1984 || Tappara || SM-liiga
|| 17 || 1 || 4 || 5 || 22 || 8 || 2 || 1 || 3 || 2 
|-
| 1984-1985 || Tappara || SM-liiga
|| 17 || 0 || 6 || 6 || 11 || || || || ||
|-
| 1985-1986 || Tappara || SM-liiga
|| 29 || 5 || 2 || 7 || 6 || 8 || 0 || 1 || 1 || 0 
|-
| 1986-1987 || Tappara || SM-liiga
|| 44 || 19 || 16 || 35 || 26 || 9 || 4 || 1 || 5 || 4 
|-
| 1987-1988 || Tappara || SM-liiga
|| 43 || 11 || 7 || 18 || 18 || 9 || 1 || 0 || 1 || 0 
|-
| 1988-1989 || Tappara || SM-liiga
|| 43 || 16 || 21 || 37 || 29 || 8 || 1 || 6 || 7 || 18
|-
| 1989-1990 || TPS || SM-liiga
|| 43 || 15 || 17 || 32 || 21 || 9 || 4 || 1 || 5 || 8
|-
| 1990-1991 || TPS || SM-liiga
|| 44 || 28 || 17 || 45 || 16 || 9 || 0 || 3 || 3 || 4
|-
| 1991-1992 || TPS || SM-liiga
|| 33 || 5 || 2 || 7 || 8 || 3 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 1992-1993 || TPS || SM-liiga
|| 43 || 7 || 7 || 14 || 10 || || || || ||
|-
| rowspan='2'|1993-1994 || TPS || SM-liiga
|| 21 || 0 || 5 || 5 || 4 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 
|-
| Kiekko-67 Turku || I-divisioona
|| 20 || 5 || 7 || 12 || 8 || || || || || 
|-
| 1994-1995 || Ilves || SM-liiga
|| 42 || 13 || 6 || 19 || 47 || 6 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| rowspan='2'|1995-1996 || Ilves || SM-liiga
|| 7 || 1 || 0 || 1 || 0 || || || || || 
|-
| Tappara || SM-liiga
|| 15 || 2 || 0 || 2 || 4 || || || || || 
|-
| 1996-1997 || EC Peiting || 2. Bundesliga
|| - || - || - || - || - || || || || || 
|-
| 1997-1998 || TuS Geretsried || Oberliga
|| 38 || 16 || 27 || 43 || 41 || || || || ||

Notes et références 

Naissance en mai 1964
Naissance à Pirkkala
Joueur international finlandais de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1988
Joueur de l'Ilves Tampere
Joueur du Tappara
Joueur du TPS (hockey sur glace)
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du Kiekko-67 Turku